Заремба, також Зарембо — прізвище польсько-литовського та єврейського походження

Персоналії 
 Владислав Заремба (1833—1902) — український композитор.
 Генрик Заремба (?) — польський архітектор.
 Кароль Заремба (?) — польський архітектор.
 Заремба Михайло Ігорович (? — 2022) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Міхаель фон Заремба (1711—1786) — прусський генерал-лейтенант
 Ота Заремба (нар. 1957) — чехословацький спортсмен-штангіст, олімпійський чемпіон
 Сергій Заремба — український історик, краєзнавець.
 Сигізмунд Заремба (1861—1915) — український диригент, композитор та педагог
 Феліціан фон Заремба (1794—1874) — російський дипломат польського походження
 Чеслав Заремба (1881—1958) — польський співак (баритон), педагог, театральний діяч.
 Ян Заремба (пом. 1596) — львівський скульптор.

Інше 
 Заремба — шляхетський герб польських, литовських, українських аристократичних родів.

Польські прізвища
Єврейські прізвища